Headstrong est un album d'Ashley Tisdale sorti en 2007.
 Headstrong est une chanson issue de ce même album.
 Headstrong est un album du groupe de power metal Pink Cream 69 sorti en 2017.

Homonymie de titre